Спонтанная речь:
 Спонтанная речь (в психиатрии) — один из симптомов расстройств личности, при котором у больного наблюдается непроизвольная, часто бессвязная речь. 
 Спонтанная речь — речь, которая не была заранее подготовлена человеком. Чаще всего встречается в беседах или дискуссиях.